Omo steht für:

 Omo (Fluss), Fluss im Südwesten Äthiopiens
 Omo-Nationalpark, Nationalpark im Südwesten Äthiopiens
 Omo-Kibish Fundstätte der homininen Fossilien Omo 1 und Omo 2 im Tal des Flusses Omo
 Omo 1 und Omo 2, zwei Fossilien, die zu den ältesten Funden von Homo sapiens gehören
 Omo Shungura, Fundstätte steinzeitlicher Geräte am Unterlauf des Flusses Omo, siehe Oldowan#Omo Shungura (Äthiopien)
 Omo (archäologische Stätte), archäologische Stätte in Peru

OMO steht für:

 OMO (Waschmittel), Waschmittel der Firma Unilever

Die Abkürzung OMO steht für:

 der Flughafen Mostar mit seinem IATA-Code
 Open market operations, siehe Offenmarktpolitik

Omø steht für:

 Omø, eine dänische Insel

OMO